Valtířov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Valtířov (Nový Kramolín) (Waltersgrün), Ortschaft in der Gemeinde Nový Kramolín, Okres Domažlice
 Valtířov (Velké Březno) (Waltirsche), Ortschaft in der Gemeinde Velké Březno, Okres Ústí nad Labem

Siehe auch:
 Valtéřov